CST eller Cst kan syfta på

 cSt – måttenheten CentiStoke för kinematisk viskositet 
 Cst – trafikplatssignatur för Stockholms centralstation
 CST, en variabelbeteckning för att en stjärna inte är variabel

Tidszoner
 Central Standard Time, den tidszonen som används i centrala USA och Kanada och i östra Mexiko
 China standard time, normaltid i hela Folkrepubliken Kina
 Chungyuan Standard Time, en tidigare tidszon i Kina och fram till 2000 i Taiwan
 Cuba Standard Time, en tidszon i Kuba

Se även
 ACST – en tidszon i Australien Central Standard Time, se Australian Central Standard Time